Tóköz, tájegység Győr-Moson-Sopron megye keleti részén
Tóköz, Kolozsvár egyik városnegyede